Нижний Задалеск (, ) — село в Ирафском районе Республики Северная Осетия-Алания. Входит в состав Задалеского сельского поселения.

История 
Нижний и Верхний Задалеск — два отселка селения Задалеск, стоявшего в прошлые века на пограничье Тапан-Дигорского общества.

География 
Расположено в юго-западной части региона, в Дигорском ущелье, на возвышенности на правом берегу реки Урух, и образует с селом Верхний Задалеск селение Задалеск.

Население

Инфраструктура 
Дом-музей Задалески Нана.
 Объекты культурного наследия федерального значения (археология)
Три могильника III—V вв. — близ с. Задалеск и Нар
 Объекты культурного наследия федерального значения (архитектура)
 Архитектурный комплекс:	с. Задалеск
 Башня Сидаковых	с. Задалеск, на вершине горы
 Башня оборонительная «греческая». XIV—XVIII вв.	1,5-2 км северо-восточнее с. Задалеск
 Горский дом Базиева Хамаза	с. Задалеск
 Могильник-1.III-V вв.	окрестности с. Задалеск
 Могильник-2.III-V вв.	окрестности с. Задалеск
 Святилище «Задалески Нана». XIV—XVIII вв.	с. Задалеск
 Склепы полуподземные (два). XIV—XVIII вв.	южная окраина с. Задалеск, у дороги в с. Мацута
 Цырты-памятные столбы (два)	южная окраина с. Задалеск, у дороги в с. Мацута
 Выявленные объекты культурного наследия (археология)
Столпообразное святилище — в	1 км к юго-западу от села.
 Выявленные объекты культурного наследия (история)
Памятник односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.г.,1967 г. — на западной окраине кладбища с. Задалеск.

Транспорт 
К Нижнему Задалеску идёт подъездная автодорога 90 ОП РЗ 90К-038 (Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от  21 декабря 2007 года N 318-р. Об утверждении перечня автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания).

Нижний и Верхний Задалеск разделяет дорога длиной около 300 метров. Она продолжается от Верхнего Задалеска к селу Ханаз.

Примечания

Ссылки  
  (16.08.2022)
  (30.09.2022)

Населённые пункты Ирафского района